Маттиас Фридвагнер (; 3 февраля 1861, с. Галльспах (Грискирхен, Верхняя Австрия), Австро-Венгрия — † 5 апреля 1940, с. Галльспах, (Верхняя Австрия), Германия) — доктор философии, профессор, ректор Черновицкого университета в 1910—1911 учебном году.

Член-корреспондент Румынской Академии (1911) .

Биография 
С 1873 1881 год учился в высшей реальной школе г. Линца.

Высшее образование получил в Венском университете, где изучал германские и романские языки.

В этом же университете получил ученую степень доктора философии, защитив в 1889 году диссертацию: «Язык старофранцузской поэмы о Гуоне Бордосском».

В 1888 году был назначен преподавателем высшей государственной реальной школы в Вене.

В 1898 году прошёл габилитацию и занял должность приват-доцента романской филологии в Венском университете.

В 1900 году назначен профессором романской филологии Черновицкого университета.

Читал курсы сравнительного изучения романских (в частности румынского) языков и литературы в 1900—1911 годах.

В 1903—1904 учебном году был деканом философского факультета.

На 1910—1911 учебный год Маттиас Фридвагнер избирался ректором Черновицкого университета.

В 1911—1928 годы работал во Франкфуртском университете, в 1916—1917 учебном году был деканом.

Умер Маттиас Фридвагнер в родном селе 5 апреля 1940 года.

Основные публикации 
 Goethe als Corneille-Übersetzer (Wien, 1890);
 Raoul de Houdenc. Nach allen bekannten Handschriften, Bd. 1, Meraugis von Portlesguez. 
 Altfranzösischer Abenteuerroman, Halle a.S. 1897, Nachdruck Genf 1975
 Die Verwandtschafts — und Wertverhältnisse der Meraugis-Handschriften, in: Zeitschrift für romanische Philologie 26, 1902
 Raoul de Houdenc. Nach allen bekannten Handschriften, Bd. 2, La vengeance de Raguidel. Altfranzösischer Abenteuerroman, Halle a.S. 1909, Nachdruck Genf 1975
 Über die Sprache und Heimat der Rumänen in ihrer Frühzeit, in: Zeitschrift für romanische Philologie 54, 1934, S. 641-715
 Rumänische Volkslieder aus der Bukowina (Würzburg, 1940).

Примечания

Источники 
 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Имена славных современников. Справочно-биографическое издание. Составители: Неонила Струк, Елена Матвейчук. Киев: Мир Успеха, 2005. — 145 с.
 Erhard Lommatzsch in: Zeitschrift für romanische Philologie 61, 1941, S. 45-62 (mit Bild und Schriftenverzeichnis)
 Octavian Lupu: Matthias Friedwagner an der Universität Czernowitz. Gedanken zu Leben und Werk eines österreichischen Rumänisten, in: Österreichische Osthefte 18, 1976, S. 356-358 
 Johannes Kramer: Die Romanisten an der Franz-Josephs-Universität Czernowitz, in: Gelebte Multikulturalität. Czernowitz und die Bukowina, hrsg. von Victoria  Popovici,  Wolfgang Dahmen,  Johannes Kramer,  Frankfurt 2010
 Elena Pascaniuc: Matthias Friedwagner (1861–1940), Förderer der rumänischen Kultur in Deutschland, in: Gelebte Multikulturalität. Czernowitz und die Bukowina, hrsg. von Victoria  Popovici, Wolfgang Dahmen, Johannes Kramer, Frankfurt 2010
 Wolfgang Perr: Gemeindechronik Gallspach in 3 Bänden. Bad Ischl 2014. OÖ. Landesarchiv Linz.

Ссылки 
 Фольклористы-Персоналии
 Электронный каталог

Филологи Австрии
Учёные Австро-Венгрии
Выпускники Венского университета
Ректоры Черновицкого университета
Педагоги Австрии